Der Audi Sport TT Cup 2016 war die zweite Saison des Audi Sport TT Cup. Der erste Lauf fand am 7. Mai 2016 auf dem Hockenheimring statt, das Saisonfinale am 16. Oktober 2016 ebenfalls dort. Insgesamt wurden in dieser Saison 14 Läufe in Deutschland, in den Niederlanden und in Ungarn ausgetragen.

Gesamtsieger wurde der Finne Joonas Lappalainen mit 282 Punkten.

Starterfeld 
Folgende Fahrer und Gastfahrer sind in der Saison gestartet.

Rennkalender und Ergebnisse 

1 Schnellste Runde durch Gastfahrer Lucas di Grassi.
2 Schnellste Runde durch Gastfahrer Lucas di Grassi.
3 Sieg durch Gastfahrer Lucas di Grassi.

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte werden an die ersten 18 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben:

Fahrerwertung

Einzelnachweise 

Motorsportsaison 2016
Tourenwagen-Rennserie